Eslam Ahmed Ibrahim (né le ) est un athlète égyptien, spécialiste du lancer du marteau.

Biographie 
Il remporte la médaille d'or du lancer du marteau lors des championnats d'Afrique 2016, à Durban, avec un lancer à .

Palmarès

Records

Notes et références

Liens externes 
 

Athlète égyptien
Lanceur de marteau
Champion d'Afrique d'athlétisme
Naissance en juillet 1994